Dieser Artikel enthält eine Übersicht der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei internationalen Turnieren wie Eishockey-Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen.

Vor dem Ersten Weltkrieg

Europameisterschaft 1910 
Deutschland wurde durch den Berliner Schlittschuhclub vertreten, der sich mit Spielern anderer Mannschaften verstärkt hatte.

Europameisterschaft 1911

Europameisterschaft 1912

LIHG-Meisterschaft 1912

Europameisterschaft 1913

LIHG-Meisterschaft 1913 
Deutschland wurde durch den Berliner Schlittschuhclub vertreten.

LIHG-Meisterschaft 1914 
Deutschland wurde durch den Berliner Schlittschuhclub vertreten.

Europameisterschaft 1914

Zwischen den Weltkriegen

Olympische Winterspiele 1932

Europameisterschaft 1932

Weltmeisterschaft 1933

Weltmeisterschaft 1934

Weltmeisterschaft 1935

Olympische Winterspiele 1936

Weltmeisterschaft 1937

Weltmeisterschaft 1938

Weltmeisterschaft 1939

Bundesrepublik bis 1990

Olympische Winterspiele 1952

Olympische Winterspiele 1968 
siehe Olympische Winterspiele 1968/Eishockey

Weltmeisterschaft 1972

Olympische Winterspiele 1976

Weltmeisterschaft 1978

Olympische Winterspiele 1980

Weltmeisterschaft 1983

Olympische Winterspiele 1984

Canada Cup 1984

Weltmeisterschaft 1985

Weltmeisterschaft 1986

Weltmeisterschaft 1987

Olympische Winterspiele 1988

Weltmeisterschaft 1989

Weltmeisterschaft 1990

Seit der Wiedervereinigung

Olympische Winterspiele 1992

Weltmeisterschaft 1993

Olympische Winterspiele 1994

Weltmeisterschaft 1994

Olympische Winterspiele 1998

Weltmeisterschaft 2000

Weltmeisterschaft 2001

Olympische Winterspiele 2002

Weltmeisterschaft 2002

Weltmeisterschaft 2003

Weltmeisterschaft 2004

World Cup of Hockey 2004

Weltmeisterschaft 2005

Olympische Winterspiele 2006

Weltmeisterschaft 2006

Weltmeisterschaft 2007

Weltmeisterschaft 2008

Weltmeisterschaft 2009

Olympische Winterspiele 2010

Weltmeisterschaft 2010

Weltmeisterschaft 2011

Weltmeisterschaft 2014

Weltmeisterschaft 2017

Olympische Winterspiele 2018 
siehe Olympische Winterspiele 2018/Eishockey (Herren)/Kader

Weltmeisterschaft 2018 
Cheftrainer: Marco Sturm

Weltmeisterschaft 2019

Weltmeisterschaft 2020 
Turnier aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt

Weltmeisterschaft 2021

Weltmeisterschaft 2022 

Nationalmannschaft, Herren, Kader
Herren, Kader